Мана́гуа:

 Манагуа — столиця Нікарагуа. 
 Манагуа — департамент в Нікарагуа.
 Манагуа — прісноводне озеро в Нікарагуа.